Джейк Джерман  — британський гімнаст, чемпіон Європи.

Результати на турнірах

Примітки

Посилання 
 Профіль на сайті FIG

Британські спортивні гімнасти
Чемпіони Європи зі спортивної гімнастики